Ministère des Affaires intérieures peut désigner :
 Ministère des Affaires intérieures, en Roumanie ;
 Ministère des Affaires intérieures, en Ouzbékistan ;
 Ministère des Affaires intérieures, en Azerbaïdjan ;
 Ministère des Affaires intérieures, en Géorgie ;
 Ministère des Affaires intérieures, au Japon, un ancien ministère chargé de l'administration locale, de la police, des travaux publics et des élections ;
 Ministère de l'Intérieur, en Russie, appelé auparavant Ministère des Affaires intérieures.